Heinecker ist der Familienname folgender Personen:
 Niklas Heinecker (* 1984), deutscher Pokerspieler
 Rolf Heinecker (1922–2014), deutscher Internist und Kardiologe

Siehe auch:
 Heinecke
 Heineke
 Heinicke